Neverne bebe VI - Praštam je album grupe Neverne Bebe.

Spisak pesama
 A gde je ljubav
 Kuća za spas
 Praštam
 Zar se godine ne broje
 Leptir
 Za tvoje oči (feat Vanna)
 Kraljica
 Sudnji dan
 Ovo je kraj
 Uzmi boje
 Dan tvoj (feat Vlatko Stefanovski) 
 Put ljubavi
 Nikad više sa tobom
 Fly

Албуми 2012.
Албуми групе Неверне бебе
Албуми издати за City Records
Албуми које је продуцирао Ивица Влатковић